Салаковац је насеље у Србији у општини Мало Црниће у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 693 становника.

Демографија 
У насељу Салаковац живи 604 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,9 година (39,4 код мушкараца и 42,4 код жена). У насељу има 233 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,30.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Знамените личности 
 Хризостом Војиновић, епископ пожаревачко-браничевски

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Малом Црнићу
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији